Deux navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Meynell :
 Le  était un dragueur de mines de la classe Hunt lancé en 1917 et vendu en 1922.
 Le  était un destroyer de classe Hunt lancé en 1940, vendu à l'Équateur en 1954 et renommé en 1955 en Presidente Valesco Ibarra et démoli en 1978.

Meynell